Tippelbruder bezeichnet:
 einen Gesellen während der Wanderjahre
 historisch jemanden, der während der Weimarer Republik auf der Wanderschaft war
 umgangssprachlich jemanden, der von Obdachlosigkeit betroffen ist